Nationalpark Kurische Nehrung steht für:
 Nationalpark Kuršių Nerija, einen Nationalpark in Litauen
 Nationalpark Kurschskaja Kossa, einen Nationalpark in der Oblast Kaliningrad (Russland)